Церковь Святой Богоматери () - армянская апостольская церковь в древнем армянском селе Норатус.

История 
Церковь Сурб Аствацацин расположена в центре села Норатус. Строительная надпись на ней рассказывает, что церковь построил некий Саак из Гегаркуника из крупных блоков чисто тесаного камня, она представляет собой тип «купольной залы». В XIV веке церковь была разрушена персами и вновь отстроена в XV веке.

В ограде церкви Святой Богоматери множество древних хачкаров, самый старый из которых, судя по надписи, относится к 996 году.

См. также 
 Норатус
 Церковь Святого Григория Просветителя в Норатусе

Примечания 

Церкви Гехаркуникской области